Бабина Ријека (Зеница)
 Бабина Ријека (Доњи Кукурузари)
 Бабина ријека
 Бабина река